Hassenberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Hassenberg (Sonnefeld), Ortsteil der Gemeinde Sonnefeld, Landkreis Coburg, Bayern

Bauwerke:
 Ruine Hassenberg, Burgruine bei dem Ortsteil Zwiefaltendorf der Stadt Riedlingen im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg

und Personen:
 Hieronymus Hassenberg (1685–1743), deutscher Bildhauer 
 Klaus Hassenberg (* 1961), deutscher Fußballspieler